Mitchum ist der Familienname folgender Personen:

 Bentley Mitchum (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Carrie Mitchum (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Christopher Mitchum (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 James Mitchum (* 1941), US-amerikanischer Schauspieler
 John Mitchum (1919–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Mitchum (1917–1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Orlando Mitchum (* 1987), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Yohannes Mitchum (* 1998), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis